Enríquez o Enriquez – famiglia nobile spagnola

 Alfonso Enríquez, noto anche come Alonso Enríquez (1354-1429) – almirante di Castiglia
 Alonso Enríquez de Santo Tomás, al secolo Alonso Enríquez de Guzmán y de Orozco, (1631-1692) – religioso, teologo e vescovo cattolico spagnolo
 Baltasar de la Cueva Enríquez (1626-1686) – viceré del Perù
 Beatriz Enríquez de Arana (1465-1521) – donna spagnola amante di Cristoforo Colombo
 Camilo Ponce Enríquez (1912-1976) – politico ecuadoriano
 Carlos Enríquez (1962) – ex calciatore ecuadoriano
 Enrique Enriquez (1701-1756) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Enrique Meza Enriquez (1948) – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano
 Fadrique Enríquez de Velasco anche citato come Fadrique II Enríquez de Cabrera (1460-1538) – nobile spagnolo, ammiraglio (almirante) di Castiglia
 Federico Enríquez de Mendoza anche citato come "Fadrique" (1390-1473) – nobile spagnolo, ammiraglio (almirante) di Castiglia
 Fernando Dayán Jorge Enríquez (1998) – canoista cubano
 Félix Enríquez Alcalá (1951) – regista e produttore televisivo statunitense
 Fernando Afán de Ribera y Enríquez, Sr. (1583-1637), generale e politico spagnolo, padre del poeta Fernando Afán de Ribera
 Fernando Afán de Ribera y Enríquez, Jr. (1614-1633), poeta spagnolo
 Franco Enriquez (1927-1980) – regista teatrale, d'opera e televisivo italiano
 Giovanna Enríquez, detta Principessa di Melgar (1425-1468) – regina consorte di Aragona
 Imanol Enríquez (2000) – calciatore argentino
 Jorge Enríquez (1991) – calciatore messicano
 José Cevallos Enríquez (1995) – calciatore ecuadoriano
 José Iván Ortega Enríquez (1971) – ex pentatleta messicano
 Juan Francisco de la Cerda Enríquez de Ribera (1637-1691) – politico spagnolo
 Juan José Enríquez Gómez (1950-2015) – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Juan Tomás Enríquez de Cabrera (1646-1705) – generale e politico spagnolo
 Luis Enríquez de Guzmán, nono conte di Alba de Liste e marchese di Villaflor (1605 circa–...) – viceré della Nuova Spagna
 Luis Enríquez o Luis Bacalov (1933-2017) – pianista, compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore argentino
 Maria Enriquez de Luna (1474 o 1475-1539) nobildonna spagnola, cugina di Ferdinando II d'Aragona
 María Inés Manrique de Lara y Manrique Enríquez (1625 circa–1679) – nobildonna spagnola
 Mariana Enríquez (1973) – giornalista e scrittrice argentina
 Martín Enríquez (1978) – ex giocatore di calcio a 5 argentino
 Martín Enríquez de Almanza (...–1583) – quarto viceré della Nuova Spagna
 Milayda Enríquez (1969) – ex cestista cubana
 Narciso Enríquez (...) – ex calciatore argentino
 Néstor Calderón Enríquez (1989) – calciatore messicano
 Payo Enríquez de Rivera (1622-1684) – arcivescovo cattolico spagnolo
 Pedro Enríquez de Acevedo (1525-1610) – generale e politico spagnolo
 Ramón Cabanillas Enríquez (1876-1959) – poeta spagnolo in lingua gallega
 Ramón Héctor Ponce Enríquez (1948-2019) – calciatore argentino
 Roberto Enríquez (1968) – attore spagnolo
 Roberto Enríquez – politico venezuelano

Pagine correlate 
Henríquez